Змагання в одиночному розряді чоловічого тенісного турніру Brasil Open 2017 проходили в рамках Світового Туру ATP 2017.

Пабло Куевас був чинним чемпіоном і успішно захистив свій титул, у фіналі перемігши Альберта Рамоса-Віньйоласа з рахунком 63-7, 6-4, 6-4.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних тенісистів виходять без боротьби в 2-ге коло.

  Пабло Карреньйо Буста (півфінал)
  Альберт Рамос-Віньйолас (фінал)
  Пабло Куевас (Чемпіон)
  Жуан Соуза (півфінал)

  Фабіо Фоніні (чвертьфінал)
  Дієго Шварцман (чвертьфінал)
  Федеріко Дельбоніс (чвертьфінал)
  Карлос Берлок (2-ге коло)

Вайлд-кард 

  Орландо Луц (1-ше коло)
  Акіра Сантіллан (1-ше коло)

  Жоао Соуза (2-ге коло)

Кваліфаєри 

  Марко Чеккінато (1-ше коло)
  Гільєрме Клезар (1-ше коло)

  Алессандро Джаннессі (2-ге коло)
  Йозеф Ковалік (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Brasil Open
Світовий Тур ATP 2017